Tricastin hat folgende Bedeutungen:

 Kernkraftwerk Tricastin
 Nuklearanlage Tricastin
 Tricastin (Landschaft), Landschaft im Rhônetal
 Coteaux du Tricastin, ein Weinanbaugebiet in der Landschaft des Tricastin, welches jetzt Grignan-les-Adhémar heißt